Абалаково — село в Енисейском районе Красноярского края России. Административный центр сельского поселения Абалаковский сельсовет.

История 
Основано на реке Енисей как казачья заимка в начале XVIII века. Вскоре в деревне строится церковь и Абалаково получает статус села.
Во времена РСФСР село являлось центром лесной промышленности; производство растительных волокон и бумаги. Абалаково было конечной остановкой железнодорожной ветки от Ачинска. Некоторое время село являлось рабочим посёлком.

Население

Инфраструктура 

Внутреннее деление

В селе имеется 20 улиц, центральная из них - Советская.
Жилой массив "Абалаковский". Квартал застроен двухэтажными панельными и деревянными домами.

Средняя общеобразовательная школа, детский сад, больница, культурный центр.

Также в Абалаково находится детский дом, в котором оборудована сенсорная комната, подаренная детским фондом ООН в рамках реализации международного проекта «Улыбка ребёнка». На открытии присутствовала глава российского представительства ЮНИСЕФ Галина Титова — дочь космонавта Германа Титова.

Примечания 

Населённые пункты Енисейского района
Бывшие посёлки городского типа Красноярского края